Audi Sport GmbH (до ноября 2016 года — quattro GmbH) — дочернее предприятие немецкой компании по производству автомобилей Audi AG, которая, в свою очередь, является частью концерна Volkswagen AG. Предприятие базируется в Неккарзульме недалеко от Штутгарта. Производственные цеха расположены на территории прекратившего деятельность завода NSU Motorenwerke AG, а также в Ингольштадте.

История 
Предприятие основано в 1983 году как quattro GmbH — дочерняя компания Audi AG.

Продукция 
Предприятие не производит прямые продажи на потребительском рынке. Его основным продуктом являются спортивные и эксклюзивные модели такие как Audi RS4, Audi RS5, Audi RS6, Audi RS7, Audi R8 и Audi RS Q3, а также Audi A8 W12. Философия ассортимента продукции Audi Sport GmbH — индивидуальность, эксклюзивность и спортивность.

Отличительной особенностью Audi Sport является полный привод для серийных автомобилей подразделения.

Предприятие производит ряд имиджевых продуктов, связанных с Audi: горные велосипеды, товары из кожи (портфели, сумки, кошельки и бумажники и аксессуары).

Галерея

См. также 

 Audi S/RS
 Audi R8
 Audi A8 W12
 Audi Q7 V12 TDI
 Список моделей Audi
 Auto Union (гоночные автомобили)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Audi .
 Официальный сайт Audi в России .

Audi
Автомобилестроительные компании Германии
Автогоночные команды Германии
Заводские автоспортивные команды
Тюнинговые ателье
Команды WRC